Les gadiformes forment un ordre de poissons osseux (Ostéichthyens) à nageoires rayonnées (Actinopterygii) qui comprend dix familles.

Description et caractéristiques 
Ce sont des poissons effilés, qui peuvent avoir d'une à trois nageoires dorsales et une ou deux anales, souvent longues. Les pelviennes sont situées en position thoracique, jugulaire (transformée en organes tactiles) ou sont absentes. Une grande partie des espèces de cet ordre sont inféodées aux abysses. 

Plusieurs espèces sont exploitées dans le cadre de la pêche commerciale, comme le merlu ou la morue.

Liste des familles 
Selon ,  et  :
 famille Bregmacerotidae Gill, 1872
 famille Euclichthyidae Cohen, 1984
 famille Gadidae Rafinesque, 1810 (les morues vraies)
 famille Lotidae Bonaparte, 1835 (les lotes)
 famille Macrouridae Gilbert et Hubbs, 1916 (les grenadiers)
 famille Melanonidae Goode & Bean, 1896
 famille Merlucciidae Gill, 1884 (les merlus)
 famille Moridae Moreau, 1881
 famille Muraenolepididae Regan, 1903
 famille Phycidae Swainson, 1838

Articles connexes 
 Ranicipitidae

Références taxinomiques

Notes et références 

Gadiforme